Torneo Internazionale Regione Piemonte 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводились в итальянском городе Бьелла, открывая осеннюю серию турниров на подобном покрытии. Турнир проходил параллельно второй неделе US Open.

Соревнования проводились 5 — 11 сентября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Кайя Канепи (№ 34 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Александра Каданцу выигрывает свой 1й в сезоне и 8й за карьеру титул на соревнованиях тура федерации.
 Мариана Дуке-Мариньо уступает свой 1й в сезоне и 6й за карьеру финал на соревнованиях тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Лара Арруабаррена-Весино выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й за карьеру на соревнованиях тура федерации.
 Екатерина Иванова выигрывает свой 3й титул в сезоне и 11й за карьеру на соревнованиях тура федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Torneo Internazionale Regione Piemonte

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал:Теннис

Италия
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011